

Presentación previa 
Stefano Ianni y Potito Starace eran ellos defensores del título, Ianni decidió no participar este año.

Ilija Bozoljac y Filip Krajinović ganaron el título tras derrotar en la final Nikoloz Basilashvili y Alexander Bury.

Cabeza de serie 

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Semifinales)
  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (Primera ronda)

<ol start=3>
  Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay ''(Cuartos de final)
  Potito Starace /  Adrian Ungur ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Nápoles 2015